Toponímia: antic nom de Samangan (Afganistan)
 Biografies:
 Qutb-ad-Din Àybak (s. XI i XII), fundador de la dinastia mameluca de Delhi
 Àybak Izz-ad-Din, mameluc sirià governador de Síria (1200 i 1218)
 Al-Muïzz Àybak, primer soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1250-1257)